Guglielmo VIII di Aquitania
Guglielmo VIII d'Assia-Kassel
Guglielmo VIII di Brusnick
Guglielmo VIII del Monferrato